Formoso – comune brasiliano del Minas Gerais
 Formoso – comune brasiliano del Goiás
 Formoso – comune degli Stati Uniti d'America nello Stato del Kansas
 Papa Formoso – papa della Chiesa cattolica nel IX secolo